Elewator – spichlerz
 Elewator Ewa – spichlerz w Szczecinie
 Elewator zbożowy w Gdyni
 Elewator zbożowy w Baborowie
 Elewator – dzielnica Sieradza
 eleWator – czasopismo

Zobacz też: Elevator